Българка може да се отнася за:
 българка – жена от българска народност или жена от България
 Българка – село в Област Силистра, България
 Българка () – село в Актобенска област, Казахстан
 Българка () – село в Николаевска област, Украйна
 Българка () – село в Одеска област, Украйна
 Българка – връх в Природен парк „Сините камъни“, Източна Стара планина
 „Българка“ – природен парк в Централна и Източна Стара планина
 Трио „Българка“ – певческо трио за български фолклорни песни